Учан-Су ():

 Учан-Су — річка, що протікає Південним берегом Криму.
 Учан-Су — водоспад у Криму, найвищий водоспад України.